Lost World signifie monde perdu en anglais et désigne plusieurs œuvres de fiction :
 Lost World est un manga de Tezuka de 1948 ;
 The Lost World un roman d'Arthur Conan Doyle de 1912 ;
 The Lost World ou Les Aventuriers du monde perdu est l'adaptation à la télévision du roman Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle en 2001.
 The Lost World ou Le Monde perdu est la suite du roman Le Parc jurassique de Michael Crichton ;
 The Lost World: Jurassic Park est l'adaptation de ce roman au cinéma par Steven Spielberg en 1997 ;
 The Lost World: Jurassic Park, les adaptations du film en jeux vidéo

Voir aussi